E37 può riferirsi a:

Codici 
E37, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E37, da Brema a Colonia

Altro 
HMS E37, sommergibile della classe E della Royal Navy